Markus Wasser, bobbista svizzero
 Solomon Wasser, botanico ucraino

Altri progetti